Doroteia de Meclemburgo  (21 de outubro de 1480 – Ribnitz, 1 de setembro de 1537)   foi uma Princesa de Meclemburgo-Schwerin, da Casa de Meclemburgo, e Abadessa de Ribnitz.

Biografia 
Ela foi a primeira filha mulher (segunda criança) do Duque Magno II de Meclemburgo e de Sofia da Pomerânia-Estetino, Duquesa de Meclemburgo.
Ela entrou para o Claustro de Ribnitz, provavelmente, em 1489, e foi nomeada Abadessa em 24 de fevereiro de 1498. Ela morreu na Abadia, em 1 de setembro de 1537 e foi, provavelmente, enterrada lá.

Ascendência 

Nascidos em 1480
Mortos em 1537
Casa de Meclemburgo-Schwerin
Alemães do século XV
Alemães do século XVI